Pedro Martins (ator) —  ator português
 Pedro Martins (badminton) —  atleta olímpico português de badminton
 Pedro Martins (atleta) — atleta olímpico português de marcha atlética
 Pedro Martins (treinador) — antigo jogador e treinador português de futebol
 Pedro Martins, senhor de Touriz — nobre do antigo Reino de Portugal
 Pedro Martins de Lima — o primeiro surfista português

Desambiguações de antropônimos